El universo (nombre original The Universe) fue una serie televisiva estadounidense del género documental que muestra imágenes generadas por computadora y gráficos de objetos astronómicos del universo, y entrevistas con expertos que estudian los campos de la cosmología, astronomía y astrofísica. El programa es producido por Flight 33 Productions y Workaholic Productions. 

La serie se estrenó el 29 de mayo de 2007 por History y las siguientes cuatro temporadas se emitieron por el mismo canal, hasta 2010. A partir del 25 de octubre de 2011, comenzaron a emitirse nuevos episodios por el canal H2. Finalizó el 23 de mayo de 2015.

Episodios

Lista de temporadas

Otros lanzamientos enDVR/Blu-ray

Lista de Episodios

Enlaces externos 
 Sitio oficial
 

Series de televisión de The History Channel
Series de televisión documentales
Documentales de astronomía